Вам:
 Вам — форма русского местоимения "вы".
 Вам () — река во Франции, приток Мааса.